Goodrow ist der Familienname folgender Personen:
 Barclay Goodrow (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Garry Goodrow (1933–2014), US-amerikanischer Schauspieler